Змагання з боксу у ваговій категорії до 69 кг на Чемпіонаті світу з боксу 2017 пройшли з 26 серпня по 2 вересня.

Призери

Сіяні спортсмени 

<ol start="1">
   Шахрам Гіясов (Чемпіон)
  Роніель Іглесіас (фінал)
  Парвіз Багіров (другий раунд)
  Габріель Маестре (чвертьфінал)

<ol start="5">
  Вінченцо Манджакапре (другий раунд)
  Абас Барау (півфінал)
  Музаміру Каканде (перший раунд)
  Пет Маккормак (чвертьфінал)

Змагання

Посилання 
Жеребкування

69 кг